Geografie
 Buenaventura (Colombia), een stad in Colombia in het departement Valle del Cauca
 Buenaventura (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Toledo
 Buenaventura (Peru), een mijnbouwbedrijf in Peru
Personen
 Buenaventura Báez (1812-1884), Dominicaans politicus
 Buenaventura Durruti (1896-1936), Spaans anarchist
Biologie
 Chrysometa buenaventura, een spinnensoort
 Ochlerotatus buenaventura, een muggensoort

Zie ook 
 Bonaventura (doorverwijspagina)
 San Buenaventura (doorverwijspagina)